Боломожнов:

 Боломожнов, Александр Фёдорович (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Боломожнов, Олег Фёдорович (род. 1968) — генерал-майор ФСБ РФ, начальник УФСБ ряда регионов.